Лома Пријета има више значења:

 Лома Пријета (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Пријета (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Пријета (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Пријета (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Пријета (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Пријета (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Пријета, Ла Куева (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Пријета (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Пријета (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику